La classe L peut faire référence à quatre classes de navires :
 Trois classes de sous-marins :
 La classe L construite pendant la Première Guerre mondiale pour l'US Navy.
 La classe L construite à la fin de la Première Guerre mondiale pour la Royal Navy.
 La classe Leninets de sous-marins soviétiques, construite durant l'entre-deux-guerres, basée sur la classe L britannique.
 La classe L et M, une classe de 16 destroyers construits pour la Royal Navy peu avant la Seconde Guerre mondiale.

L